Джек До́ннелли (, род. 28 октября 1985, Борнмут, Англия) — английский актёр. Наиболее известен по ролям Джейсона Винклера в телесериале «Обитель Анубиса» и Ясона в телесериале «Атлантида».

Доннелли является одним из основателей импровизационной комедийной группы «Chuckle Duster», которая иногда выступает в Восточном Лондоне.

Он родился в семье Тони Доннелли и Крисси Уикхэм, хореографа (постановщица танцевальной программы победившей на Евровидении-1981 группы Bucks Fizz), актрисы и бывшей участницы танцевального коллектива Hot Gossip. Она выступала в «Звёздном Экспрессе» в будучи на шестом месяце беременности Джеком, о чём упомянула в интервью с Грэмом Нортоном на BBC Radio 2 21 декабря 2013 года.

Доннелли родился в Борнмуте, но происходит из Рингвуда в Хэмпшире. Джек посещал начальную школу Святой Екатерины в Уимборне в Дорсете, а затем школу Святого Петра в Борнмуте.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании